Un No hit run, también llamado No hitter, en béisbol, es un juego en el que uno o varios lanzadores se suceden todos los innings sin permitir hits ni carreras. A diferencia del juego perfecto, uno o varios jugadores pudiesen alcanzar bases por otras circunstancias diferentes a hits.

Véase también 
 Anexo:Glosario de béisbol

Terminología del béisbol